ERS Railways; een Nederlands goederenvervoerder per spoor
Europese Remote Sensing Satellieten (ERS-1 en ERS-2); twee observatiesatellieten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA